Бе́лый дом () — официальная резиденция президента США, расположенная в Вашингтоне (округ Колумбия) по почтовому адресу: Пенсильвания-авеню, 1600 ().

Ирландский архитектор Джеймс Хобан спроектировал резиденцию в неоклассическом стиле. С 1792 по 1800 год шло строительство. Использовался окрашенный в белый цвет песчаник Аквайя-крик. В 1801 году Томас Джефферсон переехал в дом. Чтобы скрыть конюшни и хранилища, он вместе с архитектором Бенджамином Генри Латробом добавил низкие колоннады на каждом крыле.

Дом занял 2-е место в списке Американского института архитекторов «Любимая архитектура Америки» в 2007 году.

История и описание 
Белый дом был официальной резиденцией всех президентов США, за исключением Джорджа Вашингтона, занимавшего эту должность с 1789 по 1797 год, так как при нём Белого дома ещё не существовало. На момент завершения строительства Белого дома, с субботы 1 ноября 1800 года, первым президентом, занимавшим дом, стал Джон Адамс. Дом президента в Филадельфии стал отелем и в 1832 году был разрушен, а президентский особняк, который не использовался, стал домом для университета штата Пенсильвании. В августе 1814 года Белый дом был сожжён британцами, после чего реконструирован и восстановлен.

Дом Президента был основной функцией плана Пьера (Питера) Шарля Ланфана относительно недавно установленного федерального города Вашингтона, округ Колумбия (см.: L’Enfant Plan). На конкурсе дизайнеров был выбран архитектор Белого дома, после чего он получил девять предложений, а также одно представленное анонимно Томасом Джефферсоном.

Здание спроектировано Хобаном под сильным влиянием стилистики верхних этажей отеля «Ленстер-хаус» в Дублине, позже ставшего резиденцией парламента Ирландии — эряхтаса (). По некоторым предположениям, Томас Джефферсон в 1789 году, путешествуя, посетил Бордо, где побывал в Школе архитектуры (архитектурный колледж Бордо) и просмотрел там в архиве копии чертежей архитектора Матюрена Салата, предназначенные для строительства в Ла-Башеллери (неподалёку от Бордо)  усадьбы, известной как Шато де Растиньяк, построенной впоследствии в 1811–1817 гг. в палладианском стиле. После возвращения в США он рассказал об увиденном Вашингтону, Хобану, Монро и Бенджамину Генри Латроубу.

Президентская резиденция представляет собой особняк в палладианском стиле (архитектор Джеймс Хобан). Строительство началось 13 октября в 1792 году, закончилось 1 ноября 1800 года. Здание называли по-разному: «Президентским дворцом», «Президентским особняком» или «Президентским домом». В 1811 году зарегистрировано первое свидетельство того, что публика назвала его «Белой палатой».

В Белом доме шесть этажей:
 два цокольных,
 два для общественных приёмов,
 два для семьи президента.
Посетители, приходящие в Белый дом на экскурсию, имеют возможность увидеть красивые интерьеры, исторические помещения, включая Восточную комнату, Зелёную комнату, Голубую комнату, Красную комнату и Столовую для официальных мероприятий. Эти помещения используются президентом и первой леди для приёма гостей из других стран. В Овальном кабинете президент осуществляет свою деятельность по управлению страной — подписывает законопроекты и правительственные распоряжения, а также встречается со своими сотрудниками, посетителями и гостями.

Официальным название «Белый дом» стало лишь в 1901 году по распоряжению Теодора Рузвельта. С 1909 года рабочее место президента находится в Овальном кабинете в левом (западном) крыле здания.

В журналистском языке словосочетание «Белый дом» употребляется как синоним администрации президента США (аналогично «Кремль», «Елисейский дворец» и т. п.).

В 1948 году, когда здание Белого дома находилось под угрозой разрушения, президент Трумэн вынужден был начать реконструкцию, на время которой переселился в Блэр-Хаус через дорогу, где жил и работал с 1949 по 1951 год. Общая сумма трат на ремонт составила приблизительно 5,7 млн долларов (54 млн долларов в 2018 году). В ходе реконструкции были снесены все внутренние конструкции, включая стены. Таким образом, от исторического Белого дома остались только внешние стены.

В 1980-х годах Нэнси Рейган провела косметический ремонт Белого дома, на который ушло 800 тысяч долларов. Ещё 200 тысяч из суммы частных пожертвований она потратила на покупку нового фарфорового сервиза для резиденции, за что подверглась сильной критике.

В 1895 году рождественская ель перед Белым домом была украшена первой в истории уличной электрической гирляндой.

В 1965 году леди Бёрд переименовала Восточный сад Белого дома в честь своей предшественницы Джеки Кеннеди. Сад Белого дома дважды в год открывается для публики — эту традицию заложила в 1972 году Пэт Никсон.

В культуре и искусстве 

 Белый дом изображён на банкноте в 20 долларов.

В кинофильмах и сериалах
 Карточный домик
 Это мой Буш!
 Скандал
 Последний кандидат
 Положение дел
 Политиканы
 Пенсильвания-авеню, 1600
 Западное крыло
 Женщина-президент
 Штурм Белого дома
 Падение Олимпа
 Джеки
 Американская история преступлений (3 сезон, 2021)

Галерея

См. также 
 Исполнительный офис президента США
 Комната Рузвельта

Примечания

Литература 
 Элизабет Бумиллер. За фасадом Белого Дома // «National Geographic» (Россия), 2009, январь.

Ссылки 

 Официальный сайт

Официальные резиденции глав государств
Должность президента США
Президентские дома в США

Архитектура неоклассицизма в США